Por Apache Beat (do inglês, Batida Apache ou Bateria Apache) pode estar à procura de:

 Apache Beat (banda) - uma banda de rock alternativo de NY formada em 2006.
 Apache Beat - um nome utilizado para descrever o ritmo Motorik do Krautrock alemão.

Desambiguação